Куте́пова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Кутепова, Ксения Павловна (род. 1971) — советская и российская актриса.
 Кутепова, Полина Павловна (род. 1971) — советская и российская актриса.
  (в замужестве — Щетинина; род. 1978) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в среднем весе (2000, 2002).

Тоже:
 Кутепова — деревня в Курском районе Курской области.